

Pessoas
Aaron Ramsey
Frank P. Ramsey
Norman Foster Ramsey
Alf Ramsey
Anne Ramsey
Laura Ramsey
Frank Ramsey
Derrick Ramsey

Localidades
Ramsey (Minnesota)
Ramsey (Illinois)
Ramsey (Nova Jérsei)
Condado de Ramsey
Ramsey (Ilha de Man)

Desambiguação